Die II. DDR-Liga 1961/62 war die siebente Spielzeit der 1955 gegründeten II. DDR-Liga. Sie war nach der DDR-Oberliga und der I. DDR-Liga die dritthöchste Spielklasse im Deutschen Fußballverband der DDR (DFV).

Spielbetrieb 
Nachdem in den Jahren von 1955 bis 1960 das Spieljahr im Fußball mit dem Kalenderjahr identisch gewesen war, beschlossen die Funktionäre des DFV zum Jahr 1961, den Spielrhythmus wieder auf das alte System (Herbst-Frühjahr) umzustellen. Man hatte den Frühjahr-Herbst-Rhythmus ursprünglich von der Sowjetunion übernommen, wo dieser Spielrhythmus witterungsbedingt aufgrund der strengen Winter notwendig war. Da in der DDR jedoch nicht die gleichen klimatischen Gegebenheiten herrschten und der Rhythmus nicht mit dem Herbst-Frühjahr-Rhythmus der internationalen Europapokal-Wettbewerbe übereinstimmte, revidierte man schließlich wieder die Entscheidung. Wegen der längeren Spielzeit wurde auch die II. DDR-Liga übergangsweise in einer Dreifachrunde (39 Spieltage) gespielt.

Die Spielzeit wurde in fünf Staffeln ausgetragen. Bedingt durch die Aufstockung der DDR-Liga von einer auf zwei Staffeln stiegen pro Staffel drei Mannschaften auf, nur eine stieg ab.

Staffel 1 
Die Staffel 1 (Bez. Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Berlin) wurde an 39 Spieltagen ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurden Vorwärts Rostock, der TSC Oberschöneweide und der SC Neubrandenburg. Motor Neptun Rostock stieg in den Bezirksligabereich ab. In der Folgesaison rückten Vorwärts Eggesin-Karpin, Vorwärts Perleberg, Vorwärts Rostock II und Vorwärts Schwerin in die II. DDR-Liga nach.

Staffel 2 
Die Staffel 2 (Bez. Berlin, Potsdam, Frankfurt, Cottbus) wurde an 39 Spieltagen ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurden BSG Turbine Magdeburg, Dynamo Frankfurt und Motor Süd Brandenburg. Chemie Schmöckwitz stieg in den Bezirksligabereich ab. In der Folgesaison rückten der SC Potsdam II, Stahl Hennigsdorf, Stahl Eisenhüttenstadt II und die SG Adlershof in die II. DDR-Liga nach.

Aufsteiger Dynamo Frankfurt wurde von der Sportvereinigung Dynamo für den neu gegründeten SC Frankfurt in die Bezirksliga zurückgestuft.

Staffel 3 
Die Staffel 3 (Bez. Halle, Magdeburg, Leipzig, Erfurt) wurde an 39 Spieltagen ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurden Vorwärts Leipzig, Motor Nordhausen West und Lok Halberstadt. Wissenschaft Halle stieg in den Bezirksligabereich ab. In der Folgesaison rückten Motor Köthen, Stahl Lippendorf, Einheit Burg, Lok Ost Leipzig sowie Liga-Absteiger Motor Dessau in die II. DDR-Liga nach.

Staffel 4 
Die Staffel 4 (Bez. Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt) wurde an 39 Spieltagen ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurden Aktivist Zwickau, Motor West Karl-Marx-Stadt und Motor Bautzen. Fortschritt Meerane stieg in den Bezirksligabereich ab. In der Folgesaison rückten Chemie Schwarzheide, Einheit Reichenbach, Fortschritt Greiz und Lok Zittau in die II. DDR-Liga nach.

Staffel 5 
Die Staffel 5 (Bez. Erfurt, Gera, Suhl) wurde an 39 Spieltagen ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurden Motor Weimar, Motor Steinach und Motor Eisenach. Stahl Silbitz stieg in den Bezirksligabereich ab. In der Folgesaison rückten Motor Zeiss Jena, Motor Rudisleben, Motor Veilsdorf und Stahl Eisleben in die II. DDR-Liga nach.

Qualifikationsrunde zur II. DDR-Liga 
Wie in den Vorjahren stiegen aus den 15 Bezirksligen die Bezirksmeister bzw. aufstiegsberechtigten Vereine direkt in die II. DDR-Liga auf. Durch die Aufstockung der DDR-Liga zur Folgesaison, wurden vier zusätzliche Aufstiegsplätze in der II. DDR-Liga frei. In vier Staffeln spielten die 15 Vizemeister der Bezirksligen um die freien Plätze, in dem die jeweils Erstplatzierten aufstiegen.

Staffel A 
In der Staffel A spielten die Vertreter aus den Bezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg.
Abschlusstabelle

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel B 
In der Staffel B spielten die Vertreter aus den Bezirken Potsdam, Berlin, Frankfurt (Oder) und Magdeburg.
Abschlusstabelle

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel C 
In der Staffel C spielten die Vertreter aus den Bezirken Leipzig, Cottbus, Dresden und Karl-Marx-Stadt.
Abschlusstabelle

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel D 
In der Staffel D spielten die Vertreter aus den Bezirken Halle, Gera, Erfurt und Suhl.
Abschlusstabelle

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1961/62
 DDR-Fußball-Liga 1961/62
 FDGB-Pokal 1961/62

Literatur 
 Klaus Querengässer: Fußball in der DDR 1945–1989. Teil 1: Die Liga (= AGON Sportverlag statistics. Bd. 12). AGON Sportverlag, Kassel 1994, ISBN 3-928562-45-2, S. 181–183.

Weblinks 
 
 

1961
Fußballsaison 1961/62